Cerba ima više značenja:
 Cerba (Alesandrija)
 Cerba (Pjačenca)